Герб городского поселения «Город Кремёнки» Жуковского муниципального района Калужской области Российской Федерации.

Герб утверждён постановлением № 7П/ГД городской Думы Муниципального образования «город Кремёнки» Калужской области 26 января 2001 года.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера № 689.

Описание герба 

«В скошенном лазурью и червленью поле женщина с серебряными волосами в золотом платье, имеющая знак ордена Св. Екатерины на большой ленте и звезду этого же ордена на груди, держащая в деснице серебряное гусиное перо, а в шуйце, перед собой, развернутый серебряный свиток. В правом верхнем углу — процветшая лилия, скошенная червленью и серебром; в левом верхнем углу — золотой, стремя верхними трилистными концами крест, поставленный на опрокинутый, имеющий лицо золотой полумесяц, под которым звезда о шести лучах того же металла».

Символика герба 
История города Кремёнки неразрывно связана с именем русского государственного деятеля, директора Петербургской Академии наук княгини Екатерины Романовной Дашковой, урождённая графиня Воронцова (1744—1810), которая стала основой герба города.

Крест, полумесяц и звезда — основной фрагмент родового герба Дашковых, а лилия взята из герба Воронцовых.

Голубой цвет символ чести, искренности, красоты и добродетели (может отражать также реку Протву, на которой расположен город).

Красный символ здоровья, любви. Символ знатного происхождения.

Серебро в геральдике — мудрости, мира, взаимосотрудничества.

Золото — символ прочности, величия, интеллекта, великодушия.

История герба 
Герб Кремёнок был разработан при содействии Союза геральдистов России.

Авторы герба: идея — Константин Моченов (Химки), Ольга Никитина (Кремёнки), Михаил Ваганов (Железнодорожный); художник — Роберт Маланичев (Москва).

См. также 
 Гербы населённых пунктов Калужской области
 Флаг Кремёнок

Примечания

Ссылки 
 Моченов К. Ф. Авторские работы по гербам областей, районов, городов, поселков и сел, внесенные в Государственный геральдический регистр Российской Федерации, принятые при участии Союза геральдистов России с 1992 по 2003 годы. Гербоведъ № 69 (3, 2004), стр. 49.
 К. Мочёнов, Ю. Коржик «Гербы современной России». Гербы областей, районов, городов, поселков и сел внесенные в ГГР РФ, разработанные при участии Союза геральдистов России с 1992 по 2004 гг. / Справочник. — М.:"Гербы и флаги", 2005. — 296 с., ил.

Жуковский район Калужской области
К
Кремёнки
Гербы с изображением женщины
Гербы с изображением свитка
Гербы с изображением шестиконечных звёзд
Гербы с изображением лилии
Гербы с изображением полумесяца
Гербы с изображением гусиного пера